Sandviken kan referere til:

Sverige 
 Sandviken (Region Gotland) − en vig og et naturreservat på Gotland, Sverige
 Sandviken (Sandvikens kommun) − en by i Sandvikens kommun, Gävleborgs län, Gästrikland, Sverige
 Sandviken (Södertälje kommun) − en by i Södertalje kommun, Stockholms län, Södermanland, Sverige
 Sandviken (Kramfors kommun) − en småort i Kramfors kommun, Västernorrlands län, Ångermanland, Sverige
 Sandviken (Sölvesborgs kommun) − en by i Sölvesborgs kommun, Blekinge län, Blekinge, Sverige
 Sandviken (Östersunds kommun) − en by i Östersunds kommun, Jämtlands lan, Jämtland, Sverige

Norge 
 Sandviken (Bergen) − en bebyggelse i Bergen, Norge

Finland 
 Sandviken (Helsinki) - en vig i Helsinki, Finland